Schaarschmidt est un patronyme allemand pouvant désigner:

Patronyme
 (1879-1959), ingénieur et radiologue allemand
 (1720-1791), médecin et professeur allemand
 (1822-1908), bibliothécaire et auteur allemand
 (né en 1983), joueur allemande de volleyball
 (1934-2005), paléobotaniste et palynologue allemand
Friedrich Schaarschmidt (1863-1902), peintre paysagiste allemand
 (1901-1970), architecte allemand
 (1930-2019), compétiteur finlandais de voile
 (1874-1955), architecte allemand
 (né en 1940), joueur allemand de football

 (1925-1998), traducteur et poète allemand

 (né en 1943), psychologue allemand

Voir aussi

Homonymie de patronyme
Patronyme allemand